RYR est un code, qui signifie :
 Ryanair (Irlande), selon le code OACI des compagnies aériennes
selon le code AITA  des compagnies aériennes, Ryanair a pour code FR

 RyR : récepteur de la ryanodine, une classe de canal calcique  dans diverses formes de muscles.
 RYR est l'acronyme de , terme anglais pour levure de riz rouge.

Code